Paraplectana är ett släkte av spindlar. Paraplectana ingår i familjen hjulspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hjulspindlar
Paraplectana